Paradrina mediterraneae är en fjärilsart som beskrevs av Bethune-Baker 1894. Paradrina mediterraneae ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
mediterraneae